Rash – improvvisa mutazione cutanea che spesso anticipa le malattie esantematiche

Persone 
 Jim Rash – attore, comico, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e televisivo statunitense
 Ron Rash – scrittore e poeta statunitense
 Steve Rash – regista statunitense

Altro 
 Rash!! – manga di Tsukasa Hōjō
 RASH – acronimo per Red and Anarchist Skinheads
 Rash guard – indumento atletico anti-abrasioni inventato in Australia
 Road Rash – videogioco di motociclismo della Electronic Arts